Miejscowości w USA:
 Council – opuszczone miasto w okręgu Nome stanu Alaska
 Council – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Council (ang. Council Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee

de:Council
en:Council
fa:شورا (ابهام‌زدایی)
fr:Council
ms:Majlis
ru:Совет